Појам Авакум може да се односи на:
 Авакум (име), хришћанско име које води порекло из старохебрејског језика;
 Авакум (пророк), један од дванаест јеврејских малих пророка;
 Ђакон Авакум, преподобни мученик.